Barron Trump, né le  à New York, est le cinquième enfant et troisième fils de Donald Trump, le , et le fils unique de Melania Trump, sa troisième épouse.

Issu de l’union de Donald et de Melania Trump, il est ainsi d’ascendance écossaise, allemande et slovène.

Biographie 

Barron William Trump, naît le . Il est le fils de Donald et Melania Trump. Né à Manhattan, selon le New York Daily News, il pèse alors  () et mesure  ().

Grâce à sa mère, originaire de Slovénie et à ses grands-parents maternels, il parle slovène. Celle-ci le surnomme , ce qui veut dire « Petit Donald », Donald étant le prénom de son père.

Après l'élection de son père à la présidence des États-Unis, Barron et sa mère Melania n'habitent à la Maison-Blanche qu'après la fin de l'année scolaire de Barron. Depuis JFK Junior, il est le premier fils d'un président des États-Unis en exercice, à résider à la Maison-Blanche.

En , une humoriste américaine, Katie Rich, a été suspendue de spectacles  par sa maison de production et la chaîne de télévision qui l'employait, et ce, malgré ses excuses, car elle avait twitté . À la suite de cela, la Maison-Blanche demande à la presse de laisser le fils du président .

En août 2017, Ford Springer du site conservateur The Daily Caller publie un article critiquant sa tenue vestimentaire, Chelsea Clinton prend alors sa défense. Melania Trump remercie Chelsea Clinton qui a défendu Barron.

En mai 2017 le New York Times annonce que Barron Trump va entrer au collège épiscopalien de St Andrews, école qu'il intègre en septembre. Lors de son premier jour d'école, Barron s'est délibérément abstenu de prendre des photos.

Comme tous les jeunes enfants de familles présidentielles, Barron n'est habituellement photographié que lorsqu'il est avec ses parents ou pour des événements spécifiques.

Pour son , la Maison-Blanche demande aux médias de respecter sa vie privée.

Généalogie

Filmographie 
Barron Trump a joué à plusieurs reprises son propre rôle à la télévision dont notamment dans The Oprah Winfrey Show.

Il apparaît également dans The Apprentice.

Notes et références

Liens externes 

 
  'SNL' writer returns to show after suspension for Barron Trump tweet sur Fox News Channel le 
  Saturday Night Live writer Katie Rich heads back to show after controversial Barron Trump tweet sur news.com.au le 

Naissance en mars 2006
Naissance à Manhattan
Barron